BXD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bade (Indonesia)